Heisting ist der Ortsname von

 Heisting (Ampfing), Ortsteil der Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Heisting (Kraiburg am Inn), Ortsteil des Marktes Kraiburg am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Heisting (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Heisting (Polling), Ortsteil der Gemeinde Polling, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern